Nebamon (c'est mon seigneur, Amon), est le nom de nombreux personnages ayant leur tombe dans la vallée des Nobles, dans la nécropole thébaine, sur la rive ouest du Nil :
 TT17 : sépulture de Nebamon, scribe et médecin du roi , située à Dra Abou el-Naga ;
 TT24 : sépulture de Nebamon, régisseur de l'épouse royale Nebtou, l'une des épouses de , située à Cheikh Abd el-Gournah ;
 TT65 : sépulture de Nebamon, scribe du Trésor, située à Cheikh Abd el-Gournah ;
 TT90 : sépulture de Nebamon, située à Cheikh Abd el-Gournah ;
 TT145 : sépulture de Nebamon, située à Dra Abou el-Naga ;
 TT146 : sépulture de Nebamon, située à Dra Abou el-Naga ;
 TT179 : sépulture de Nebamon, située à El-Khokha ;
 TT181 : sépulture de Nebamon, située à El-Khokha ;
 TT231 : sépulture de Nebamon, située à Dra Abou el-Naga ;

 tombe de Nebamon, scribe, dont la localisation est perdue et dont des fragments de murs sont conservés au British Museum.

 Nebamon, vizir, il a servi d'environ le règne d'Horemheb à celui de 

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique